Слейтон () — многозначный термин.

Топоним 
 Слейтон — город в округе Марри, штат Миннесота, США.
 Слейтон — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.

Фамилия 
  (род. 1955) — американский комик.
 Слейтон, Дональд Кент (1924—1993) — американский астронавт.